Korfbalseizoen 2009-2010 is een Nederlands korfbalseizoen van het KNKV.

Veldcompetitie KNKV
In seizoen 2009-2010 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de KNKV de Hoofdklasse. De opzet was terug gezet naar een systeem met 2 kampioenspoules en 2 degradatiepoules. Uit de 2 kampioenspoules gaan de beste nummers 2 door naar de kruisfinales.

 Kampioenspoule A

Kampioenspoule B

Degradatiepoule C

Degradatiepoule D

Kruiswedstrijden om degradatie
Voorafgaand was bepaald dat de onderste 2 teams uit beide Degradatiepoules kruisfinales zouden spelen om te bepalen welke ploegen zouden degraderen.
Echter werd besloten om per seizoen 2010-2011 de veldcompetitie anders op te zetten, namelijk naar de Ereklasse ; een opzet met 2 poules van elk 6 teams.

Aangezien de veldcompetitie dus van 16 teams naar 12 zal veranderen werd er besloten dat er geen degradatiekruisfinales gespeeld hoefden te worden. Hierdoor zouden automatisch de onderste 2 teams uit de degradatiepoules degraderen.
Hierdoor degraderen Die Haghe, DVO, ROHDA en SCO

Play-offs en Finale

Zaalcompetitie KNKV
In seizoen 2009-2010 was de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie in de KNKV de Korfbal League ; 1 poule met 10 teams. De bovenste 4 teams spelen play-offs voor een plek in de zaalfinale. De nummer 10 degradeert en de nummer 9 speelt play-downs.

Play-Offs en Finale

Externe link

Korfbal in 2009
Korfbal in 2010
Nederlandse korfbalcompetitie